Konjunktion (aus lateinisch con- „zusammen“, und iungere „verbinden“) steht für:

 Konjunktion (Wortart), Bindewort zwischen Sätzen oder Satzgliedern
 Konjunktion in der spanischen Sprache
 Konjunktion (Chinesisch), im Hochchinesischen

 Konjunktion (Logik), die Und-Verknüpfung von Aussagen

 Konjunktion (Astronomie), eine bestimmte Konstellation von Himmelskörpern
 Zusammentreffen von Planeten im astrologischen Tierkreis, siehe Aspekt (Astrologie) #Konjunktion

Siehe auch:
 Liste von Konjunktionen im Deutschen
 Konjunktionalsatz (Nebensatz)
 Konjugation (Begriffsklärung)